Соревнования по лёгкой атлетике на VI Южнотихоокеанских мини-играх 2001 года прошли 4—10 декабря в посёлке Мидлгейт на Острове Норфолк.

Их участники оспаривали 43 из 97 комплектов медалей Игр — 22 у мужчин, 21 у женщин. В легкоатлетическом турнире участвовали представители 16 из 18 стран и территорий, участвовавших в Играх, — за исключением Американского Самоа, Северных Марианских Островов и Уоллиса и Футуны.

Легкоатлеты Фиджи завоевали больше всех золотых медалей (15) и всего наград (31). Самым успешным участником турнира стала Макелеси Буликиобо из Фиджи, выигравшая пять золотых медалей (в беге на 100, 200, 400 метров, эстафетах 4х100 и 4х400 метров).

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания 

2001 год в лёгкой атлетике
Южнотихоокеанские мини-игры 2001
Лёгкая атлетика на Южнотихоокеанских мини-играх
Лёгкая атлетика на Острове Норфолк